Rio Verde de Mato Grosso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Verde de Mato Grosso (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Rio Verde de Mato Grosso (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar